Die Diamond Nine / Dynamic Billard Dutch Open 2017 waren das 150. Turnier der 9-Ball-Poolbillard-Turnierserie Euro-Tour. Sie fanden vom 10. bis 12. August 2017 im Golden Tulip Jagershorst in Leende statt, wo zuvor bereits die Jugend-EM ausgetragen wurde. Die Gemeinde in der Provinz Nordbrabant war zum vierten Mal Austragungsort eines Euro-Tour-Turniers, zum insgesamt sechzehnten Mal war die Serie in den Niederlanden zu Gast.

Sieger wurde der amtierende 9-Ball-Europameister Ruslan Tschinachow. In seinem zweiten Euro-Tour-Finale sicherte sich der Russe gegen den Deutschen Christoph Reintjes mit 9:4 seinen ersten Turniersieg. Tschinachows Landsmann Sergei Luzker und 9-Ball-Weltmeister Albin Ouschan belegten den dritten Platz. Titelverteidiger war der Niederländer Niels Feijen, der im Viertelfinale gegen Christoph Reintjes ausschied. Der Österreicher Mario He, der mit den Austrian Open 2017 das vorangegangene Euro-Tour-Turnier gewonnen hatte, schied bereits in der Vorrunde aus.

Modus 
Die 199 Teilnehmer traten im Doppel-K.-o.-System gegeneinander an, bis nur noch 32 Spieler verblieben waren. Anschließend wurde das Turnier im K.-o.-System fortgesetzt. Gespielt wurde auf neun Gewinnspiele.

Finalrunde

Weblinks 
 Offizielle Website
 Dutch Open 2017 bei sixpockets.de

Einzelnachweise 

Euro-Tour
Poolbillardveranstaltung 2017
Billardturnier in Heeze-Leende